Schleibrücke bezeichnet:

 Lindaunisbrücke zwischen Boren und Rieseby
 Schleibrücke Kappeln in Kappeln